¥
Muzyka:
 Virus – norweska grupa muzyczna grająca rock psychodeliczny
 Virus – rosyjska grupa muzyczna grająca disco, dance
 Virus – singel grupy Iron Maiden
 Virus – album grupy Heavenly
 Virus – album grupy Hypocrisy
 Virus – singel Björk
 Virus – singel LaFee
 Virus – singel grupy Ostblockschlampen
 Virus – Syntezator DSP niemieckiej firmy Access

Kinematografia:
 Virus – film SF z 1999 roku

Zobacz też 
 Wirus (ujednoznacznienie)